

Тракторний завод — станція Харківського метрополітену

Тракторний завод — станція Мінського метрополітену

Тракторний завод — станція Волгоградського швидкісного трамваю
 Тракторозаводська — станція Челябінського метрополітену (будується)